Magleby (Møn)
Magleby (Stevns)
Magleby (parochie, Langeland)
Magleby (parochie, Slagelse)
Magleby (parochie, Vordingborg)
Magleby Stevns (parochie)